Франку-да-Роша:

 Франку-да-Роша — муниципалитет в Бразилии, входит в штат Сан-Паулу.
 Франку-да-Роша — микрорегион в Бразилии, входит в штат Сан-Паулу.